Jan Daniłowicz (wojewoda ruski) (zm. 1628)
 Jan Mikołaj Daniłowicz, (zm. 1649), podskarbi wielki koronny
 Jan Aleksander Daniłowicz (zm. 1654) – starosta olsztyński i czerwonogrodzki
 Jan Karol Daniłowicz, (zm. 1683), podskarbi wielki koronny
 Jan Daniłowicz, (1892-1940), major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej z Ukraińskiej Listy Katyńskiej